Сорокопутовые тиранны () — род воробьиных птиц из семейства тиранновых.

Список видов 
 Agriornis andicola P. L. Sclater, 1860
 Большой сорокопутовый тиран Agriornis lividus (Kittlitz, 1835)
 Серобрюхий сорокопутовый тиран Agriornis micropterus Gould, 1839
 Горный сорокопутовый тиран Agriornis montanus (Orbigny et Lafresnaye, 1837)
 Agriornis murinus (Orbigny et Lafresnaye, 1837)

Тиранновые
Роды птиц